Barkley kan som auktorsförkortning betyda:

 Fred Alexander Barkley
 Theodore Mitchell Barkley

Robotskapade auktorsförkortningar